XXIV чемпионат России по гандболу среди женских команд суперлиги начался с 10 сентября 2015 года матчем «Звезды» против «Ставрополя».

Участники чемпионата 
  «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону)
  «Лада» (Тольятти)
  «Звезда» (Звенигород)
  «Астраханочка» (Астрахань)
  «Динамо» (Волгоград)
  «Кубань» (Краснодар)
  «Луч» (Москва)
  «Университет» (Ижевск)
  АГУ-Адыиф (Майкоп)
  «Ставрополь» (Ставрополь)
  Алиса (Уфа)

Предварительный этап

Таблица

Статистика 
Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат России — суперлига — турнирная таблица — сезон 2015-16 на сайте ГК «Лада»
Чемпионаты России по гандболу
2015 год в гандболе
2016 год в гандболе
Чемпионаты России в 2015 году
Чемпионаты России в 2016 году